Элдиг-Хем () — село в Дзун-Хемчикского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт одноимённого сумона.

История 
Основан в 1960-х годах как рабочий поселок. В 2006 году он получил статус административной единицы.

География 
Село находится у впадения р. Эльдиг-Хем в р. Улуг-Чыргакы.

 Уличная сеть
ул.
ул. Буян Монгуш, ул. Ленина, ул. Монгуш Очур, ул. Новая, ул. Шуралгак

Население 

Живут здесь в основном молодые семьи..

Инфраструктура 
Многие традиционно занимаются лесозаготовкой леса, имеется шесть пилорам.
 образование
Д/С «ТАЕЖНЫЙ»

МУЧ ЭЛДИГ-ХЕМСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

Загородный лагерь «Шуралгак»
 медицина
ФАП. Построен в 2017 году собственными силами.
 культура
МБУ СЕЛЬСКИЙ ДК СУМОН ЭЛДИГ-ХЕМ
 административная деятельность
МУЧ СП СУМОН ЭЛДИГ-ХЕМ, МУЧ ХП СП СУМОН ЭЛДИГ-ХЕМ

Транспорт 
Автомобильная дорога Чыргакы-Элдиг-Хем, поселковые дороги местного значения.

Ссылки 
После вмешательства Главы Тувы энергетики восстановили электроснабжение села Элдиг-Хем // Тувинская правда,

Примечания 

Населённые пункты Дзун-Хемчикского кожууна